Amerikai Egyesült Államok
 Tolland (Connecticut)
 Tolland (Massachusetts)
 Tolland megye (Connecticut)
 Ausztrália
 Tolland (Új-Dél-Wales)
 Egyesült Királyság
 Tolland (Somerset)